Welbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Welbeck (* 1990), englischer Fußballspieler
 Nathaniel Azarco Welbeck (1914–1972), ghanaischer Diplomat und Politiker
 Nii Welbeck (* 1967), ghanaischer Fußballspieler
 Peter Welbeck, Pseudonym von Harry Alan Towers (1920–2009), englischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Welbeck Abbey, Landhaus und ehemaliges Prämonstratenserkloster in den Dukeries im Norden der englischen Grafschaft Nottinghamshire